«Ночной кошмар» () — серия из четырёх картин швейцарского и английского художника И. Г. Фюсли (1741-1825), представителя романтизма в западноевропейском искусстве рубежа XVIII-XIX веков. 

Фюсли написал четыре варианта «Ночного кошмара». Один хранится в Музее Гёте во Франкфурте-на-Майне, другой — в Институте искусств в Детройте. Хотя картина и не написана по мотивам какого-то конкретного литературного произведения, очевидно, что художник основывался на историях о привидениях из английской литературы, а также был вдохновлён рассказами о сонном параличе.

Фигура спящей или лежащей без сознания женщины, изображённой на картине, удлинена и изогнута. Фюсли намеренно написал её именно так, чтобы показать всю тяжесть инкуба, сидящего на её груди, — воплощения ночных кошмаров и бессознательных страхов. В прорези между штор видна голова слепой лошади, чей образ в данной картине предвосхищает демонический аспект, придаваемый этому животному в позднем французском романтизме.

Друг Фюсли, датский художник Николай Абильдгаард использовал сюжет «Ночного кошмара» при написании одноимённой картины. Однако на картине Абильдгаарда инкуб изображён сидящим на двух женщинах — представляющих первую и вторую жену художника.

Примечания

Литература 
 
 

Картины Фюзели
Картины 1791 года
Сон в изобразительном искусстве